Louise a Prusiei se poate referi la:

Prințesa Louise Dorothea a Prusiei (1680–1705), fiica lui Frederic I al Prusiei și soția lui Frederic I al Suediei
Louisa Ulrika a Prusiei (1720–1782), fiica lui Frederic Wilhelm I al Prusiei și soția lui Adolf Frederic al Suediei
Prințesa Louise a Prusiei (1770–1836), fiica Prințului Augustus Ferdinand al Prusiei și soția Prințului Anton Radziwill
Regina Louise a Prusiei (1776–1810), fiica lui Carol al II-lea, Mare Duce de Mecklenburg-Strelitz și soția lui Frederic Wilhelm al III-lea al Prusiei
Prințesa Louise a Prusiei (1808-1870) (1808–1870), fiica lui Frederic Wilhelm al III-lea al Prusiei și soția Prințului Frederic al Olandei
Prințesa Louise a Prusiei (1829-1901) (1829–1901), fiica Prințului Carol al Prusiei și soția lui Alexis de Hesse-Philippsthal-Barchfeld
Prințesa Louise a Prusiei (1838–1923), fiica lui Wilhelm I al Prusiei (mai târziu împărat german) și soția lui Frederic I, Mare Duce de Baden
Prințesa Louise Margaret a Prusiei (1860–1917), fiica Prințului Frederic Carol al Prusiei și soția Prințului Arthur, Duce de Connaught
Prințesa Victoria Louise a Prusiei (1892–1980), fiica lui Wilhelm al II-lea al Germaniei și soția lui Ernest Augustus, Duce de Brunswick